La Supercoupe de Suède voit s'affronter avant le début de la saison, les vainqueurs du championnat et de la Coupe de l'année précédente. Cette année, l'IFK Göteborg, champion de Suède en titre affronte le Kalmar FF le vainqueur de la Coupe de Suède de football 2007.

Feuille de match

Lien externe
 Feuille du match sur transfermarkt.fr

2008
Football en 2008
Sport en Suède en 2008
Sport en mars 2008
Événement sportif à Göteborg